Jean Mamy (1902-1949), réalisateur, monteur, acteur, scénariste et journaliste français ;
Georges Mamy (1921-1997), journaliste et écrivain français.
 Sylvie Mamy, musicologue française.

Voir aussi 
 Mamy Blue, chanson de Nicoletta.